Luostarinen ist der Familienname folgender Personen:

 Eetu Luostarinen (* 1998), finnischer Eishockeyspieler
 Esko Luostarinen (* 1935), finnischer Eishockeyspieler und -trainer 
 Päivi Maria Luostarinen (* 1955), finnische Diplomatin
 Reijo Luostarinen (1939–2017), finnischer Wirtschaftswissenschaftler